Banda de grindcore dos Estados Unidos da América.

Web Site Oficial: https://web.archive.org/web/20090301002938/http://rumpelstiltskingrinder.com/

Membros:
Ryan Moll - Guitar
Matt Moore - Guitar/ Vocals
Shawn Riley - Bass /Vocals
Patrick Battaglia - Drums

Bandas da Pensilvânia